RARS:

 Russian Age Rating System — возрастная классификация информационной продукции в России;
 Robot Auto Racing Simulator — автосимулятор, в котором игрок не управляет машиной напрямую, а программирует ИИ для гонщика. На его основе сделан TORCS.